Алекса́ндр Ковале́нко:
 
 
 Коваленко, Александр Андреевич (1909—1984) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Коваленко, Александр Власович (1909—1987) — советский государственный и политический деятель.
 Коваленко, Александр Елисеевич (1953—2021) — советский и российский биолог.
 Коваленко, Александр Игоревич (род. 2003) — российский футболист.
 Коваленко, Александр Михайлович (1875—1963) — украинский учёный, общественно-политический деятель.
 
 Коваленко, Александр Петрович (1943—2002) — советский футболист.
 Коваленко, Александр Семёнович (1946—2020) — российский деятель органов правопорядка, начальник Академии управления МВД России, генерал-полковник милиции.
 Коваленко, Александр Юрьевич (род. 1963) — советский легкоатлет.